

Informatica 
 Cornerstone  – database relazionale di Infocom

Musica 
Cornerstone – gruppo musicale hard rock danese
Cornerstone – album del gruppo musicale Styx
Cornerstone – singolo del gruppo musicale inglese Arctic Monkeys
 Cornerstone Festival  – festival musicale statunitense

Altro 
 Cornerstone  – rivista statunitense